Monarch (band), een metalband
Monarch (Birmingham), een Brits historisch auto- en motorfietsmerk
monarch (druif), een druivenras
Monarch (Japan), een Japans historisch motorfietsmerk
Monarch (New York), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Monarch (schip, 1991), een cruiseschip
monarch (staatshoofd), het staatshoofd van een monarchie
Monarch (zeilboot), een zeilbootklasse
Monarch (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2022 
Monarch Airlines, een Britse luchtvaartmaatschappij
monarchvlinder (Danaus plexippus), een vlinder uit Noord-Amerika
Monarchen, de familie-aanduiding van een groep zangvogels: de Monarchidae.
Restaurant Monarh, een Tilburgs restaurant